Niemcy:
 Friburg – alemańska nazwa miasta Fryburg Bryzgowijski

Szwajcaria:
 Friburg – w języku romansz nazwa kantonu Fryburg
 Friburg – w języku romansz nazwa miasta Fryburg

Zobacz też:
 Freiburg